Mosquito har kan syft på:
 Mosquito (TV-program) – ett TV-program (TV-serie) som sändes i Sveriges Television 1998–2002
 de Havilland Mosquito – ett av de mest mångsidiga stridsflygplanen i andra världskriget
  Moskito – ett tyskt nattjaktplan, se Focke-Wulf Ta 154
 Mosquito (Garelli) – en motorcykel från den italienska motorcykeltillverkaren Garelli
 Miskito – en centralamerikansk folkgrupp med indianskt ursprung